Kritischer Punkt bezeichnet:

 Extremwert einer Koexistenzkurve, die ein Koexistenzgebiet zumindest zweier koexistierender Phasen umschließt, siehe Kritischer Punkt (Thermodynamik)
 Fixpunkt einer Renormierungsgruppe
 bei differenzierbaren Funktionen ein Punkt, an dem das Differential der Funktion nicht surjektiv ist, siehe Kritischer Punkt (Mathematik)
 In der Statistik ist ein kritischer Wert ein Schwellenwert, auf dessen Grundlage eine Hypothese verworfen wird, siehe Kritischer Wert (Statistik)
 bei dynamischen Systemen einen Punkt im Phasenraum, an dem sich die zeitliche Entwicklung des Systems nicht ändert, siehe Kritischer Punkt (Dynamik)
 bei refraktionsseismischen Messungen im Laufzeitdiagramm den Punkt, ab dem die Kopfwelle an der Oberfläche registrierbar wird, siehe Kritischer Punkt (Seismik)
 Konstruktionspunkt (K-Punkt) einer Skisprungschanze